Walkeria är ett släkte av mossdjur. Walkeria ingår i familjen Walkeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Walkeria